La Copa Centroamericana, appelée aussi Coupe UNCAF des nations, est une ancienne compétition de football, qui se tenait tous les deux ans pour les équipes nationales d'Amérique centrale : le Belize, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et le Salvador.

La compétition s'est déroulée de 1991 à 2017 et servait de biais de qualification à la Gold Cup. Elle a été remplacée par la Ligue des nations de la CONCACAF.

Le format a évolué plusieurs fois au cours de l'histoire de la compétition. En particulier, les éditions 1991, 1993, 1997, 1999, 2001, 2003 et 2017 se déroulent sous forme de championnat alors que les autres éditions comprennent une phase à élimination directe.

Équipes participantes

Palmarès

Statistiques

Classement historique 
Classement établi après la Copa Centroamericana 2017.

Classement selon le tour atteint

Sélectionneurs vainqueurs

Liens externes 
  Site Officiel